NK Inter Zaprešić war en kroatisk fodboldklub i Zaprešić, der konkurerer i Prva HNL, som er landets topdivision.

Historiske slutplaceringer

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Klubbens officielle hjemmeside

Fodboldklubber i Kroatien
Etableret i 1929